Gastonia je bio rod nodosaurida iz rane krede, prije oko 125 milijuna godina, koji je nastanjivao prostore Sjeverne Amerike. Prvi je pripadnik potporodice Polacanthinae postavljen u Denver Museum of Nature and Science, zajedno sa srodnim Gargoyleosaurusom. Pronađen je u istom mjestu kao i Utahraptor, najveći poznati dromeosaurid.

Osobine 

Gastonia je dosezala dužinu od 4 do 6 metara i imala tipičnu tjelesnu građu ankilosaura. Noge su bile kratke i snažne, sa zadnjim nogama nešto dužim od prednjih, a tijelo je bilo pokriveno koštanim pločama koje su činile oklop. 

Duž leđa je imala desetke većih ploča, između kojih su se nalazile manje. Sa strane je Gastonia imala niz izraslina u obliku bodlji, koje su bile najveće na ramenima. Bila je u bliskom srodstvu s rodom Polacanthus, čiji su pripadnici kao i ona imali štit iznad zdjelice i velike bodlje na ramenima. Glavu je karakterizirao širok usjek na premaksilarnoj kosti (lat. Premaxila, Os incisivus).

Kao i svi ankilosauri, Gastonia se kretala četveronoške i hranila se biljkama.

Otkriće i vrste 
Rodu Gastonia naziv je dao James Kirkland 1998. godine. Njegovi ostaci, koji su potpuniji nego kod ikojeg drugog pripadnika Polacanthinae, pronađeni su okrugu Grand u Utahu. Veliki broj neartikuliranih dijelova kostura stvara, međutim, problem, jer je teško saznati koliko je bodlji određena jedinka roda Gastonia zapravo imala. Gastonia je dobila naziv po svom otkrivaču, Robertu Gastonu. Robert Gaston je paleoumjetnik koji se bavi izradom odljeva i replika fosila za privatne i javne kolekcije.   

Tipična vrsta, G. burgei, pronađena je u stijenama formacije Cedar Mountain (član Yellow Cat), za koje se smatra da su stare oko 126 milijuna godina.

Sistematika 
Porodično stablo prema Pisani et al., 2002.:

Kladogram prema Hill et al. (2003.), pojednostavljen i modificiran. 

Analiza Thompson et al. iz 2012. svrstava rod Gastonia u Nodosauridae.

U popularnoj kulturi 
Gastonia je prikazana u jednom poglavlju knjige Raptor Red Roberta T. Bakkera u kojoj on prikazuje život jedne ženke Utahraptora. Bakker je opisao njihove obrambene taktike tijekom jednog bezuspješnog napada Acrocanthosaurusa na mladu Gastoniu. Dalje je prikazana borba mužjaka za pravo na parenje i prikaz gubitnika kako se valjaju u barama, prilikom čega ponekada izlože svoj nezaštićeni trbuh. Ovaj se prikaz temelji na ponašanju nekih današnjih životinja, a ne na izravnim fosilnim dokazima.
Gastonia je prikazana u jednoj epizodi serije Jurassic Fight Club u kojoj se bori s Utahraptorom.

Literatura 

 
 

Nodosauridae